Bostick ist der Familienname folgender Personen:
 Devon Bostick (* 1991), kanadischer Darsteller
 Kent Bostick (* 1953), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Thomas P. Bostick (* 1956), US-amerikanischer Generalleutnant im Ruhestand

im NRHP gelistete Objekte:
 Bostick Female Academy, in College Grove, Tennessee, ID-Nr. 82004070
 Bostick School, in Ellerbe, North Carolina, ID-Nr. 05000327
 William Bostick House, in Iowa City, Iowa, ID-Nr. 96000312

Siehe auch:
 Bostic